Caraulun steht für:

 Caraulun, ein Fluss im südlichen Osttimor
 Caraulun, ein Nebenfluss des Lóis im Nordwesten von Osttimor
 Karaulun, ein Ort im Suco Mauchiga, Gemeinde Ainaro, Osttimor